Чанкотадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чанкотадзе, Деви (род. 1961 года) — грузинский генерал, начальник Объединённого штаба Вооружённых Сил Грузии с 5 марта 2009 года.
 Чанкотадзе, Шалва Лаврентьевич (1902—1965) — советский генерал-майор авиации.